Molekulska formula -{C12H15NO}- se može odnositi na:

 5-MAPB
 6-MAPB